Carlos Patiño (1600-1675), compositeur espagnol ;
Carlos Patiño, athlète uruguayen ;